Songo (Angola) — vila e município  da província do Uíge
 Songo (Moçambique) — vila no distrito de Cahora Bassa, província de Tete
 Songo Mnara — uma das ilhas das ruínas de Kilwa Kisiwani e de Songo Mnara, na costa da Tanzânia
 Songo - La Maya  —  cidade cubana na província de Santiago de Cuba

Desambiguações de topônimos